Glavičani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Dvor, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 26 stanovnika te 14 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji